NA peut faire référence à :
 Non applicable (abrégé N/A), signifie qu'il n'y a pas de réponse, ou dans le contexte de la documentation technique, indique qu'un document n'a plus ou pas encore de valeur prescriptive. Peut être utilisé en français pour dire Non Attribué ;
 , en optique, mot anglais équivalent en français à l'Ouverture numérique qui a pour équation , qu'il ne faut pas confondre avec Nombre d'Ouverture ;
 Narcotiques anonymes, une association composée d'hommes et de femmes pour lesquels la drogue était devenue un problème majeur ;
 , une déclaration du Concile Vatican II ;
 béton non armé, béton sans acier et sans tendeur métallique. 

Na est un symbole, qui signifie :
 Sodium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.

NA est un code, qui signifie :
 Nantes, selon la liste des quartiers maritimes ;
 Nord Amérique (North America), selon certains serveurs, jeux ou même livres.
 Namibie :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .na ;
 Navarre, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

N est une constante : le nombre d'Avogadro. Il est égal, par définition, au nombre de particules dans une mole. N (avec A en indice) = ~.

Na est un mot, qui désigne :
 l'ethnie chinoise Na confondue avec les Naxi ;
 « Na ! » est une interjection enfantine (voir également Nananère) ;
 Na ! une marque et une enseigne de chaussures pour bébé et enfants en bas âge du Groupe Éram ;
 Na ! est le titre d'un film réalisé par le présentateur télé Jacques Martin.
 Na! est un dessinateur de presse français travaillant notamment pour BFM-TV.